Bodae kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bodae, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Liberia 

 Bodae District, distrikt, Sinoe County, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Liberiaförgreningar